L'Année de tous les dangers peut faire référence à :
 L'Année de tous les dangers (The Year of Living Dangerously), roman de Christopher Koch paru en 1978 ;
 L'Année de tous les dangers (The Year of Living Dangerously), film de 1982, adaptation du roman.